Golden Boy — щорічна футбольна нагорода найкращому футболісту Європи віком до 21 року.
 Golden Boy — манґа і зняте за її мотивами аніме.
 Golden Boy — пісня Надава Геджа (Ізраїль), з якою він виступив на Євробаченні–2015.

Див. також 
 Golden Boy Promotions — американська промоутерська компанія.